Огоновський — українське прізвище.

Особи 
 Огоновський Володимир Петрович (1896 — 1970) — учений-економіст, доктор природничих наук (1926), доцент (1947), кандидат економічних наук (1949), старший наук. співробітник (1955). Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1937);
 Огоновський Іларій Михайлович (1854 — 1929) — філолог, перекладач, педагог;
 Огоновський Людомир (1891 — 1955) —військовий діяч;
 Огоновський Олександр Михайлович (1848 —1891) — правник, громадський діяч;
 Огоновський Омелян Михайлович (1833 — 1894) — учений-філолог і громадський діяч;
 Огоновський Петро Михайлович (1853 — 1917) — педагогічний і просвітянський діяч;
 Огоновський Филимон — греко-католицький священик, діяч «Просвіти».

Українські прізвища